Ва́син () — русская фамилия.

Известные носители 

 
 Васин, Борис Николаевич  (1897—1965) — генетик, селекционер, зоолог.
 Васин, Валентин Петрович (1923—2010) — Герой Советского Союза, лётчик-испытатель СССР.
 
 
 
 
 Васин, Дмитрий Иванович (1912—1973) — советский партийный работник, Герой Социалистического Труда.
 
 Васин, Иван Федотович (1929—2017) — заслуженный пилот СССР, начальник академии Гражданской Авиации.
 Васин, Илья Иванович (1914—1983) — Герой Советского Союза.
 Васин, Ким Кириллович (1924—2005) — марийский писатель, критик и переводчик, педагог, литературовед.
 Васин, Константин Дмитриевич (1913—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Васин, Матвей Алексеевич (род. 2003) — российский хоккеист.
 
 Васин, Рудольф Алексеевич (1937—2019) — советский учёный-механик и педагог.
 Васин, Юлиан Викторович (Юлиан; род. 1973) — российский певец.



См. также